Biebrza – rzeka, dopływ Narwi
 Biebrza – struga, dopływ Pasłęki
 Biebrza – osada w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród

Przypisy